Krusenstern ist der Familienname folgender Personen:

aus dem Adelsgeschlecht Krusenstiern:
 Adam Johann von Krusenstern (1770–1846), deutsch-baltischer Admiral der russischen Flotte
 Otto Paul von Krusenstern (1834–1871), russischer Marineoffizier und Polarforscher deutsch-baltischer Herkunft
 Paul Theodor von Krusenstern (1809–1881), deutsch-baltischer Polarforscher der russischen Flotte

Fiktive Person:
 Nadeshda Krusenstern, Kriminalkommissarin in den Münsteraner Tatort-Folgen, siehe Thiel und Boerne #Nadeshda Krusenstern

Nach Adam Johann von Krusenstern benannte Objekte:
 ein Berg in Nowaja Semlja, siehe Krusenstern (Berg)
 ein Krater auf dem Mond, siehe Krusenstern (Mondkrater)
 das Segelschulschiff der russischen Ausbildungsflotte, siehe Kruzenshtern (Schiff)
 Kruzenstern, das Tikehau-Atoll des Tuamotu-Archipels
  eine Meerenge im Kurilenarchipel, siehe Krusenstern-Straße

Siehe auch:
 Krusenstjern
 Krusenstiern (Adelsgeschlecht)